Klinckerfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Klinckerfuß (1855–1924), deutsche Pianistin
 Margarete Klinckerfuß (1877–1959), deutsche Pianistin